Раиса Васильевна Иванченко (1940 год, село Опрышки, Глобинский район, Полтавская область) — доярка совхоза имени Карла Маркса Аламединского района Чуйской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1976). Депутат Верховного Совета Киргизской ССР.

Родилась в 1940 году в крестьянской семье в селе Опрышки Полтавской области. С 1966 года трудилась дояркой в колхозе имени Карла Маркса Аламединского района.

С 1973 года ежегодно показывала высокие результаты по надою молока. В 1973 году надоила в среднем по 3870 килограмм молока от каждой фуражной коровы, в 1974 году — по 4967 килограмм, в 1975 году — по 5362 килограмм и в 1976 году — по 5467 килограмм молока. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 1976 года удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Неоднократно избиралась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР (1975—1984).

Литература 
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 1-том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006. ISBN 9967-14-046-1

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 9-го созыва